La palabra rand puede referirse a:
La moneda oficial sudafricana, de curso también en Namibia: rand sudafricano.

En programación:
 Abreviación de la palabra random en inglés (Aleatorio).
 Random: Función básica de muchos lenguajes de programación, que genera números aleatorios.

Los siguientes lugares:
Witwatersrand o Rand, en Sudáfrica
Rand (Virginia Occidental), Estados Unidos.

Las siguientes personas:
La pensadora ruso-estadounidense: Ayn Rand.
El diseñador gráfico de marcas estadounidense: Paul Rand.
El senador estadounidense por el estado de Kentucky: Rand Paul.

Las siguientes organizaciones:
Un instituto de investigaciones militares estadounidense: RAND.
Un instituto de filosofía objetivista: Ayn Rand Institute.